Die 53. Bob-Weltmeisterschaft fand vom 18. bis 27. Februar 2005 in Calgary in Kanada statt. In Calgary wurde die WM zum dritten Mal ausgetragen.

Männer

Zweierbob 

Datum: 18./19. Februar 2005

Am Start waren insgesamt 39 Teams.

Viererbob 

Datum: 26./27. Februar 2005

Am Start waren insgesamt 26 Teams.

Frauen

Zweierbob 

Datum: 25./26. Februar 2005

Am Start waren insgesamt 23 Teams. Nur die besten 20 der ersten drei Läufe kamen ins Finale.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Resultate des Männer-Zweierbobs auf bobsleighsport.com
 Resultate des Männer-Viererbobs auf bobsleighsport.com
 Resultate des Frauen-Zweierbobs auf bobsleighsport.com

2005
Sportveranstaltung 2005
Sportveranstaltung in Calgary
Wintersport (Kanada)